Călin Peter Netzer – regista e sceneggiatore rumeno
 Günter Netzer – ex calciatore, dirigente sportivo e commentatore televisivo tedesco
 Philipp Netzer – calciatore austriaco